Anton Kutter – regista e sceneggiatore tedesco
 Eneli Kutter – calciatrice estone
 Hermann Kutter – teologo svizzero
 Joseph Kutter – pittore lussemburghese, figlio di Paul Kutter
 Paul Kutter – fotografo lussemburghese, padre di Joseph Kutter

Pagine correlate 
Cutter
Edouard Kutter